Сальвадор принимал участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) в седьмой раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборная страны состояла из 4 мужчин и 4 женщин.

Состав олимпийской сборной Сальвадора

Дзюдо 
Спортсменов — 1

Соревнования по дзюдо проводились по системе на выбывание. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с проигравшими в полуфинале.

Мужчины

Плавание 

Спортсменов — 1
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Стрельба 

Всего спортсменов — 1
После квалификации лучшие спортсмены по очкам проходили в финал, где продолжали с очками, набранными в квалификации. В некоторых дисциплинах квалификация не проводилась. Там спортсмены выявляли сильнейшего в один раунд.
Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Состав сборной на sports-reference.com 

2000
Страны на летних Олимпийских играх 2000 года